Warhol bezeichnet:

 Andy Warhol (1928–1987), US-amerikanischer Grafiker, Künstler, Filmemacher und Verleger
 (6701) Warhol, Asteroid
 Warhol (Merkurkrater), Einschlagkrater auf dem Merkur